Текоматла има више значења:

 Текоматла, Чинтипан (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текоматла (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику